Bodnár Sándor (1890–1955) válogatott labdarúgó
Bodnár Sándor (1926–1987) rendező
Bodnár Sándor (1939) kertészmérnök, borász